Obradors es un apellido que puede hacer referencia a:

Personas 
 Fernando Obradors (1897-1945), también conocido como Fernando Jaumandreu Obradors, compositor español.
 Jacqueline Obradors (1966-), también conocida como Jacqueline Danell Obradors, actriz estadounidense.